Ed Emmett Courtenay (né le  à Verdun, Québec, au Canada) est un joueur et entraîneur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après une bonne carrière junior dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il se joint aux North Stars du Minnesota à titre d'agent-libre. Il passa trois saisons avec le club-école de ces derniers avant d'être sélectionné par les Sharks de San José au repêchage d'expansion de 1991. Il joua donc ses premières parties dans la Ligue nationale de hockey lors de la saison 1991-1992. La saison suivante, il joua presque la moitié de la saison avec les Sharks, malgré ses statistiques, il s'avéra que ce fut ses derniers parties dans la LNH.

Il continua à jouer dans les ligues mineures, allant aussi jouer en Angleterre de 1997 à 2002. Il joua par la suite une saison dans le hockey semi-professionnel avec les Dragons de Verdun avant de faire un retour dans la East Coast Hockey League pour deux saisons.

Par la suite, il se vit offrir le poste de joueur et entraîneur-chef des Belfast Giants dans la EIHL, offre qu'il accepta. Il y occupe actuellement toujours cette double fonctions. En août 2009, il rejoint le Manchester Phoenix.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1985-1986 || Lions du Lac Saint-Louis || QAAA || 37 || 37 || 30 || 67 || 32 || 7 || 7 || 7 || 14 || 18
|- 
|1985-1986 ||Titan de Laval || LHJMQ || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 8 || 2 || 4 || 6 || 2
|-
|1986-1987 || Titan de Laval || LHJMQ || 48 || 15 || 20 || 35 || 12 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
|1987-1988 || Bisons de Granby || LHJMQ || 54 || 37 || 34 || 71 || 19 || 5 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
|1988-1989 || Bisons de Granby || LHJMQ || 68 || 59 || 55 || 114 || 68 || 4 || 1 || 1 || 2 || 22
|- 
|1988-1989 || Wings de Kalamazoo || LIH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|1989-1990 || Wings de Kalamazoo || LIH || 56 || 25 || 28 || 53 || 16 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
|1990-1991 || Wings de Kalamazoo || LIH || 76 || 35 || 36 || 71 || 37 || 8 || 2 || 3 || 5 || 12
|-
|1991-1992 || Blades de Kansas City || LIH || 36 || 14 || 12 || 26 || 46 || 15 || 8 || 9 || 17 || 15
|- 
|1991-1992 || Sharks de San José || LNH || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 || Blades de Kansas City || LIH || 32 || 15 || 11 || 26 || 25 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1992-1993 || Sharks de San José || LNH || 39 || 7 || 13 || 20 || 10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 || Blades de Kansas City || LIH || 62 || 27 || 21 || 48 || 60 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|rowspan="2"|1994-1995 || Wolves de Chicago || LIH || 47 || 14 || 16 || 30 || 20 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|Rivermen de Peoria || LIH || 9 || 5 || 0 || 5 || 4 || 9 || 5 || 3 || 8 || 2
|-
|1995-1996 || Renegades de Reno || WCHL || 7 || 3 || 7 || 10 || 8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1995-1996 || Lizard Kings de Jacksonville || ECHL || 3 || 0 || 2 || 2 || 4 || 18 || 5 || 12 || 17 || 23
|-
|1995-1996 || Spiders de San Francisco || LIH || 20 || 6 || 3 || 9 || 8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1996-1997 || Lizard Kings de Jacksonville || ECHL || 68 || 54 || 56 || 110 || 70 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1997-1998 || Sheffield Steelers || Coupe Express || 16 || 4 || 7 || 11 || 6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1997-1998 || Sheffield Steelers || IHSL || 24 || 23 || 14 || 37 || 10 || 8 || 4 || 4 || 8 || 14
|-
|1998-1999 || Sheffield Steelers || Coupe B&H || 8 || 5 || 1 || 6 || 25 || - ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1998-1999 || Sheffield Steelers || IHSL || 42 || 26 || 26 || 52 || 12 || 6 || 5 || 3 || 8 || 0
|-
|1999-2000 || Sheffield Steelers || Coupe B&H || 9 || 5 || 7 || 12 || 2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1999-2000 || Sheffield Steelers || Coupe Challenge || 2 || 3 || 0 || 3 || 0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1999-2000 || Sheffield Steelers || IHSL || 42 || 32 || 38 || 70 || 38 || 7 || 4 || 1 || 5 || 2
|- 
|2000-2001 || Ayr Scottish Eagles || Coupe B&H || 8 || 4 || 5 || 9 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Ayr Scottish Eagles || Coupe Challenge || 2 || 1 || 2 || 3 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2000-2001 || Ayr Scottish Eagles || IHSL || 44 || 20 || 18 || 38 || 22 || 6 || 4 || 2 || 6 || 0
|-
|2001-2002 || Ayr Scottish Eagles || IHSL || 47 || 21 || 30 || 51 || 16 || 7 || 2 || 6 || 8 || 4
|- 
|2002-2003 || Dragons de Verdun || LHSPQ || 31 || 16 || 19 || 35 || 6 || 9 || 2 || 7 || 9 || 12
|-
|2003-2004 || Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL || 69 || 29 || 37 || 66 || 16 || 7 || 2 || 5 || 7 || 4
|- 
|2004-2005 || Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL || 62 || 24 || 35 || 59 || 20 || 4 || 2 || 1 || 3 || 4
|-
|2005-2006 || Belfast Giants || EIHL || 42 || 26 || 41 || 67 || 119 || 7 || 2 || 2 || 4 || 4
|- 
|2006-2007 || Belfast Giants || EIHL || 12 || 6 || 15 || 21 || 8 || 3 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
|2007-2008 || Belfast Giants || EIHL || 57 || 24 || 65 || 89 || 29 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 
|- 
|2008-2009 || Newcastle Vipers || EIHL || 37 || 19 || 30 || 49 || 18 ||2 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2009-2010 ||Manchester Phoenix ||EPIHL ||41 ||44 ||51 ||95 ||88 ||- ||- ||- ||- ||-

| 44 || 7 || 13 || 20 || 10 || - || - || - || - || -

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey junior majeur du Québec
 1989 : nommé dans la  d'étoiles
East Coast Hockey League
 1997 : nommé dans la  d'étoiles

Transactions en carrière 
  1989 : signe un contrat comme agent-libre avec les North Stars du Minnesota.
 30 mai 1990 : sélectionné par les Sharks de San José des North Stars du Minnesota lors du repêchage d'expansion de 1991.

Notes et références 

Naissance en février 1968
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur du Titan de Laval
Joueur des Bisons de Granby
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Wings de Kalamazoo (1974-1995)
Joueur des Blades de Kansas City
Joueur des Wolves de Chicago (LIH)
Joueur des Rivermen de Peoria (LIH)
Joueur des Spiders de San Francisco
Joueur des Renegades de Reno
Joueur des Lizard Kings de Jacksonville
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur des Belfast Giants
Joueur des Newcastle Vipers
Joueur des Ayr Scottish Eagles
Joueur des Manchester Phoenix
Joueur des Sheffield Steelers
Entraîneur québécois de hockey sur glace
Anglo-Québécois
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché